Grundarfjörður kan syfta på följande platser:

Island 

 Grundarfjörður, ort, Västlandet, 
 Grundarfjörður (fjord), Västlandet, 

Robotskapade Islandförgreningar